Centro Sur o Centrosur puede referirse a:

 Centro Sur, provincia de Colombia.
 Centro Sur, provincia de Guinea Ecuatorial.
 Centro-Sur, región de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil.
 Centro-Sur, región de Burkina Faso.
 Centrosur, región de México.